RN6 oder RN 6 steht für:
 Route nationale 6, Nationalstraße in Frankreich
 RN6 (Benin), Fernstraße in Benin
 RN6 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 6 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN6 (Mali), Fernstraße in Mali
 RN6, Fernstraße in Niger, siehe N6 (Niger)